Sacher-Masoch peut faire référence à :
 Eva von Sacher-Masoch
  (1797-1874) ;
 Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) ;
 Wanda von Sacher-Masoch

Autres 
 prix Alexander-Sacher-Masoch, un prix littéraire ;
 contrats de Sacher Masoch.